

Codici 
 U8 – codice vettore IATA di Armavia

Trasporti 
Nei paesi di lingua tedesca le linee della metropolitana (U-Bahn) vengono spesso contrassegnate da una U iniziale e un numero progressivo:
 U8 – linea della metropolitana di Berlino (Germania)
 U8 – linea della metropolitana di Monaco di Baviera (Germania)